Змагання зі стрибків у висоту серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 у Лондоні проходили 10 і 12 серпня на Олімпійському стадіоні.

Рекорди 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Розклад

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: подолання висоти 1,94 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлеток у обох групах кваліфікації ().

Група А

Група B

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Ж
Ж